Amir Reza Khadem Azgadhi, lutteur iranien
Mamak Khadem, chanteuse iranienne
Nadia Khadem, judokate algérienne
Rasul Khadem Azgadhi, lutteur iranien
Sadaf Khadem, boxeuse iranienne